Corley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hugh Vanner Corley
 Martin F.V.Corley